L'édition  féminine 2018 du tournoi de tennis d'Eastbourne se déroule du 24 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Catherine Bellis, de la Roumaine Simona Halep, de la Japonaise Naomi Osaka, de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko et de la Russe Elena Vesnina. Elles sont respectivement remplacées par Alison Van Uytvanck, Hsieh Su-wei, Kaia Kanepi, Bernarda Pera et Donna Vekić.

Lauréates 
La Danoise Caroline Wozniacki remporte le tableau en simple face à la Biélorusse Aryna Sabalenka. C'est son premier titre à Eastbourne mais son 29 titre WTA.

La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Xu Yifan remporte l'épreuve en double face aux Roumaines Irina-Camelia Begu et Mihaela Buzărnescu. C'est leur 4 titre WTA ensemble et leur 8 et 9 titre respectivement.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (ATP 2018)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2018
Tennis en juin 2018